Александр Петрович Давыдов  (1838—1885) — камергер (1873), генеральный консул в Болгарии, чрезвычайный посланник и полномочный министр при японском дворе.

Биография 
Был младшим сыном гофмейстера Петра Львовича Давыдова (1777—1842) от его второй жены Варвары Николаевны Лихаревой. Родился в Москве  года, крещен 21 июня 1838 года в Воскресенской церкви на Малой Бронной, при восприемстве М. Ф. Орлова и О. И. Давыдовой.

Получив домашнее образование, Давыдов поступил в Московский университет сначала на историко-филологический, а затем на физико-математический факультет, курс которого окончил в 1859 году кандидатом. Превосходное знание иностранных языков и природная любовь к путешествиям побудили Давыдова избрать дипломатическую карьеру.

По окончании курса был зачислен в ведомство министерства иностранных дел и в том же году назначен состоящим при миссии нашей в Карлсруэ, при баденском великогерцогском дворе — младшим секретарём. Затем последовательно занимал должности секретаря миссий в Вашингтоне (1861), Брюсселе (1865), посольства в Вене (1869), секретаря миссии в Берне (1871), старшего секретаря миссии в Риме (1872) и посольств в Вене (1873) и Лондоне (1874).

Начавшаяся русско-турецкая война вызвала такой отклик в душе Давыдова, что он, не задумываясь, оставил свою должность в Лондоне и, приглашённый председательницей I отдела Санкт-Петербургского Дамского комитета Общества попечения о раненых и больных воинах, графиней Тизенгаузен, для организации помощи раненным в тылу действующей армии, отправился в качестве уполномоченного комитета, в Бессарабию, где в Киприяновском монастыре, близ Кишинёва, открыл свои действия лазарет Красного Креста.

После перехода русских войск через Дунай, помощь больным и раненым была уже организована в более широких размерах и Давыдов поступил в распоряжение главноуполномоченного Общества Красного Креста в Румынии и Болгарии, П. А. Рихтера, и вскоре принял на себя заведование эвакуационным пунктом Красного Креста сначала в Петрошанах, а затем во Фратештах.

В середине февраля 1878 года он заболел тифом и был отправлен в Бухарест, где долго лечился. По окончании войны от Дамского комитета Общества ему был вручён складень с изображением Св. Александра Невского и Козьмы и Дамиана Бессребренников.

В августе 1878 года Давыдов вернулся на службу в министерство иностранных дел и вскоре был назначен дипломатическим агентом и генеральным консулом в Софию — на первый русский дипломатический пост в освобожденной Болгарии. В 1880 году он был назначен советником посольства в Лондоне, где в то время представителем России был князь А.Б. Лобанов-Ростовский. В промежуток времени между уходом князя Лобанова (назначенного послом в Вену) и приездом нового посла, барона Моренгейма, он, в качестве поверенного в делах, управлял посольством.

В 1883 году был назначен чрезвычайным посланником и полномочным министром в Японию на место K. B. Струве. В сентябре 1883 года на флагманском судне русской эскадры, фрегате «Герцог Эдинбургский», он прибыл в Иокагаму, ближайший порт Токио, столицы японской империи.

Здесь, под влиянием непривычного климата Японии, усугубилась его старая нервная болезнь и 20 ноября 1885 года он скоропостижно скончался от паралича мозга в Токио, совершив за несколько дней перед тем восхождение на высочайшую в Японии гору Фудзияму.

Согласно желанию, выраженному незадолго до кончины, тело А. П. Давыдова было доставлено в Россию и погребено рядом с могилами отца и матери в Донском монастыре.

Награды 
Российской Империи:
 Орден Святого Станислава 3-й степени (1864)
 Орден Святой Анны 3-й степени (1866)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1876)
 Медаль «В память войны 1853—1856»

Иностранных государств:
 Бельгийский орден Леопольда I кавалерский крест (1868)
 Итальянский орден Короны командорский крест (1872)
 Черногорский орден Князя Даниила I 3-й степени (1873)
 Австрийский орден Железной короны командорский крест (1873)

Примечания

Литература 
 
 Давыдов Александр Петрович // Список гражданским чинам IV класса. Исправлен по 1 июня 1879 года. — С. 121.

Ссылки 
 Александр Петрович Давыдов

Александр Петрович
Послы Российской империи в Болгарии
Послы Российской империи в Японии
Послы Российской империи в Великобритании
Похороненные в некрополе Донского монастыря